Hrastnik je lahko:

 Hrastnik, priimek več znanih ljudi 
 
 Hrastnik pri Trojanah, občina Zagorje ob Savi
 Hrastnik, občina Hrastnik
 Hrastnik, občina Moravče
 Hrastnik, občina Vojnik

 Hrastnik, hrib v škofjeloškem pogorju
 Spodnji Hrastnik, partizanska porodnišnica pri Bazi 20 v Kočevskem Rogu

naselja v Sloveniji